Der Tiefdecker Arado Ar 77 wurde von den Arado Flugzeugwerken gebaut. Er sollte als Schulflugzeug und zu Bombenabwurfübungen eingesetzt werden, ging aber zugunsten der Fw 58 nicht in die Serienproduktion.

Technische Daten

Siehe auch 
 Liste von Flugzeugtypen

Weblinks 

 Arado Ar-77 Quelle: FliegerWeb.com

 
Arado
Zweimotoriges Flugzeug mit Kolbenmotoren
Militärisches Schulflugzeug
Erstflug 1934